Andreas Müller (schilder, 1811), Duits schilder (1811-1890)
 Andreas Müller (schilder, 1831), Duits schilder (1831–1901)
 Andreas Müller (voetballer), een Duitse voetballer (1962)
 Andreas Müller (atleet), Duits paralympisch atleet (1971)
 Andreas Müller (wielrenner), een Oostenrijkse wielrenner (1979)

Zie ook 
 Andreas Möller, een Duitse voetballer